Помра:

 Помра — село в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
 Помра, Жоэль (род. 1956) — французский драматург и режиссёр.